Tàrrega (Lleida), een gemeente in de Spaanse provincie Lleida
Francisco Tárrega (Francisco Tárrega Eixea, 1852–1909), Spaans componist en gitarist